Димитър Димитров може да се отнася за:

 Димитър Димитров (1915 – 2000), партизанин, генерал-майор
 Димитър Димитров (р. 1929) – български офицер, летец, генерал-майор
 Димитър Димитров (1953 – 2014) – български генерал-майор
 Димитър Димитров (р. 1951) – български генерал-майор, командир на трета армия
 Димитър Димитров (р. 1961) – български генерал-лейтенант
 Димитър Димитров (р. 1921) – български генерал-полковник
 Димитър Димов Димитров (1903 – 1968) – български политик, регионален партизански ръководител, кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП
 Димитър Панайотов Димитров (р. 1922) – български генерал-лейтенант, началник на щаба на Ракетните войски и артилерията на българската армия 1959 – 1960, заместник-командващ ПВО и ВВС
 Димитър Димитров (р. ?) – български генерал-майор, началник на Управление „Противопожарна охрана“ към МВР